Hohenzollernstraße steht für:

 Hohenzollernstraße, eine deutsche Ferienstraße im südlichen Baden-Württemberg
 Hohenzollernstraße (Düren)
 Hohenzollernstraße (Hannover)
 Hohenzollernstraße (München)
 ehemals Hohenzollernstraße, Radebeul, siehe Obere Bergstraße (Radebeul)
 Hohenzollernstraße (Stuttgart) mit  Villa Hohenzollernstraße 1 (Stuttgart) bzw. Villa Hohenzollernstraße 6 (Stuttgart)